Yu o Grande — governante chinês
.yu — código da antiga Iugoslávia na internet
Ю — letra do alfabeto cirílico pronunciada como io

Desambiguações de siglas
Desambiguações de tecnologia
Desambiguações de história